Selo (v pomenu vas) je ime več naselij:

v Sloveniji 
Selo, Ajdovščina
Selo, Moravske Toplice
Selo, Sežana
Selo, Žiri
Selo, dvorec in predel Ljubljane z bližnjo istoimensko stanovanjsko sosesko v Četrtni skupnosti Moste
Selo nad Laškim
Selo nad Polhovim Gradcem
Selo pri Bledu
Selo pri Ihanu
Selo pri Kostelu
Selo pri Mirni
Selo pri Moravčah
Selo pri Pancah
Selo pri Radohovi vasi
Selo pri Robu
Selo pri Vodicah
Selo pri Vranskem
Selo pri Zagorici
Selo pri Žirovnici
ter
Arnovo selo, naselje v Občini Brežice
Čudno selo, naselje v Občini Črnomelj
Dečno selo,  naselje v Občini Brežice
Ivanje selo, naselje v Občini Cerknica
Janškovo selo, naselje v Mestni občini Velenje
Lutrško selo, naselje v Mestni občini Novo mesto
Nadanje selo, naselje v Občini Pivka
Opatje selo, naselje v občini Miren - Kostanjevica na Goriškem Krasu.
Ribniško selo, naselje v Mestni občini Maribor
Sečje selo, naselje pri Vinici v Občini Črnomelj
Staro selo, naselje v Občini Kobarid (Slovenija) 
Žihovo selo, naselje v Mestni občini Novo mesto
pa tudi

 Špesovo selo, soseska na Pobrežju v Mariboru

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Selo, pri Šmarjeti v Rožu, Seel, občina Šmarjeta v Rožu
 Selo, pri Škocjanu v Podjuni, Selach, občina Škocjan v Podjuni
 Selo, pri Podkrnosu, Zell, občina Žrelec
 Novo selo, pri Kotmari vasi, Neusaß, občina Kotmara vas

drugod

Hrvaška 
 Selo, Čabar 
 Selo Sveti Marko
 Dugo Selo (mesto)
Malo Selo (Delnice) 
Novo Selo (več naselij) 
številni kraji z drugim delom imena "selo", npr. Banjsko Selo, Belinsko Selo, Benkovačko Selo, Brajdić Selo, Divoselo, Dobroselo, Draganje Selo, Dujmić Selo, Galović Selo, Grdoselo, Guče Selo, Hrvatsko Selo, Jurkovo Selo, Klepeće Selo, Kraljevo Selo, Krapina Selo, Krušljevo Selo, Ličko Petrovo Selo, Mihalić Selo, Novo Selo Podravsko, Novo Selo Žumberačko, Novo Selo na Dravi, Novo Selo (Sisek), Novo Selo Lasinjsko, Novo Selo Rok, Petrovo Selo, Plitvica Selo, Popovo Selo, Rovinjsko Selo, Sabljak Selo, Selo Sveti Marko, Skradsko Selo, Staro Selo (Sisak), Staro Selo Topusko, Vranje Selo, Vuger Selo, Vukovo Selo, Zaborsko Selo, Zajačko Selo, Zebanec Selo ... Štembergovo selo oz. Bohkovo selo, Vinež
Staro selo (muzej na prostem) pri Kumrovcu

Rusija 

 Carsko selo
 Krasnoje selo

Srbija 

 Bačko Novo Selo
 Bačko Petrovo Selo
 Banatsko Novo Selo
 Banatsko Veliko Selo
 Boljevac Selo
 Češko Selo
 Danjino Selo
 Donje Novo Selo
 Gornje Novo Selo 
 Đuriselo
 Golemo Selo
 Knez Selo
 Kočino Selo
 Lazarevo Selo
 Lukino Selo
 Milićevo Selo
 Novo Selo (več naselij)
 Petrovo Selo
 Petrovo Selo, Kladovo
 Ravno Selo
 Rađevo Selo
 Rusko Selo 
 Savino Selo
 Staro Selo, Jagodina Staro Selo, Prokuplje Staro Selo, Velika Plana
 Sudsko Selo
 Suvo Selo
 Totovo Selo
 Veliko Selo (več naselij)
 Više Selo

Bosna in Hercegovina 

 Novo Selo (več naselij)
 Velino Selo (razločitev) (2)
 Vranjevo Selo

Madžarska 

 Szentpéterfa/Petrovo Selo

Črna Gora 

 Beran Selo
 Dobrsko Selo
 Donje Selo, Cetinje
 Donje Selo, Danilovgrad 
 Gornje Selo
 Osmanbegovo Selo
 Staro Selo
 Velje Selo
 Vojno Selo

Glej tudi 
Sela (razločitev)
Selca (razločitev)
 Sele (razločitev)
Selce (razločitev)
 Selišče (razločitev)
 Selište (razločitev)
 Selnica (razločitev)
 Novo Selo (razločitev)
 Staro Selo (razločitev)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška